

Куршаки — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Куршаки — присілок, Кікнурський район, Кіровська область